Denumirea de Vasa se poate referi la:
 Casa de Vasa, familie nobiliară suedeză și casă regală a Suediei între 1523–1654 și a Poloniei-Lituaniei între 1587–1668;
 , navă de război suedeză scufundată;
 Vasa (în ), oraș în Finlanda.